Сальваторе ( — «спаситель») может означать:
  — итальянское мужское имя.

Фамилия 
 Сальваторе, Крис (род. 1985) — американский поп певец, композитор и актёр.
 Сальваторе, Роберт (род. 1959) — американский писатель-фантаст.
 Стефан Сальваторе — персонаж американского телесериала «Дневники вампира».

См. также 
 Сальватори
 Сальвадор (значения)
 Салвадор (значения)